28-й Венецианский международный кинофестиваль проходил в Венеции, Италия, с 26 августа по 8 сентября, 1967 года.

Жюри 
 Альберто Моравиа (председатель жюри, Италия),
 Карлос Фуэнтес (Мексика),
 Хуан Гойтисоло (Испания),
 Эрвин Лайзер (Германия),
 Вайолетт Морин (Франция),
 Сьюзан Зонтаг (США),
 Ростислав Юренев (СССР).

Фильмы в конкурсе 
 Голландец, режиссёр Энтони Харви
 Трапеза, режиссёр Эдгар Райц
 После сезона, режиссёр Золтан Фабри
 Китаянка, режиссёр Жан-Люк Годар
 Китай близко, режиссёр Марко Беллоккьо
 Царь Эдип, режиссёр Пьер Паоло Пазолини
 Утро, режиссёр Младомир «Пуриша» Джорджевич
 Дом нашей матери, режиссёр Джек Клейтон
 Посторонний, режиссёр Лукино Висконти

Награды 
 Золотой лев: Дневная красавица, режиссёр Луис Бунюэль
 Специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля: Китаянка, режиссёр Жан-Люк Годар и Китай близко, режиссёр Марко Беллоккьо
 Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль: Любиша Самарджич — Утро
 Кубок Вольпи за лучшую женскую роль: Ширли Найт — Голландец
 Лучший дебют: Эдгар Райц — Трапеза
 Лучший короткометражный документальный фильм: От одного до восьми, фильм Христо Ковачев
 Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ): Китай близко, фильм Марко Беллоккьо и Бунт самураев, фильм Масаки Кобаяси
 Кубок Пазинетти за лучший фильм: Дневная красавица, фильм Луис Бунюэль и Мушетт, фильм Робер Брессон

Ссылки 
 28-й Венецианский кинофестиваль
 Официальный сайт кинофестиваля в Венеции 
 Венецианский кинофестиваль 1967 год в базе сайта Кинопоиск.Ру

Август 1967 года
Сентябрь 1967 года
1967 год в Италии
Кинофестивали 1967 года